Кабаниха:

 Кабаниха — деревня в Ивановской области.
 Кабаниха — деревня в Удмуртии.
 Кабаниха — прежнее название части современной Челябинской улицы в Санкт-Петербурге.